Каласка-Кастильоне () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола.

Население составляет 637 человек (30-4-2017), плотность населения составляет 11,16 чел./км². Занимает площадь 57 км². Почтовый индекс — 28873. Телефонный код — 0324.

Покровителем коммуны почитается преподобный Антоний Великий, празднование 17 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.calascacastiglione.vb.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/

Примечание